Mundlos ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Mundlos (* 1982), deutsche Soziologin
 Heidemarie Mundlos (* 1956), deutsche Politikerin
 Heinrich Mundlos (1836–1928), deutscher Erfinder und Fabrikant von Nähmaschinen
 Rudolf Mundlos (1918–1988), deutscher Journalist, Marketingmanager, Paläontologe und Fossiliensammler
 Siegfried Mundlos (* 1946), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Stefan Mundlos (* 1958), deutscher Humangenetiker 
 Uwe Mundlos (1973–2011), deutscher Rechtsterrorist